Kastelino ima više značenja:
 Kastelino (Alesandrija)
 Kastelino (Asti)
 Kastelino (Modena)